Біволарі () — комуна в Румунії, у повіті Ясси.
 Біволарі () — село в Румунії, у повіті Ясси. Входить до складу комуни Біволарі.
 Біволарі () — село в Румунії, у повіті Ботошані. Входить до складу комуни Добирчень.